Delétang peut désigner :
 Jean-Marc Delétang, un pilote professionnel français de moto ;
 Robert Delétang (1874-1951), un peintre et illustrateur français ;
 Yanette Delétang-Tardif (1902-1976), une poétesse et peintre française.